Чарнок, Джоб (ок. 1630—1692) — агент Британской Ост-Индской компании, которого принято считать основателем Калькутты.
 Чарнок, Марк (род. 1968) — английский актер.